Stefan Czarniecki (ok. 1599-1665) – hetman polny koronny
 Stefan Czarniecki (zm. 1703) – marszałek sejmu pacyfikacyjnego w 1673